Lužec può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lužec nad Cidlinou, comune del distretto di Hradec Králové, nell'omonima regione
Lužec nad Vltavou, comune del distretto di Mělník, in Boemia Centrale